Andrea C. Hoffmann (née en 1973 à Marbourg) est une journaliste et autrice allemande. Depuis 2004, elle travaille en tant qu'experte du Moyen-Orient au sein du département étranger du magazine d'information Focus. Polyglotte, elle parle couramment l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, le dari et le farsi. Elle est notamment connue pour ses livres sur la vie de femmes musulmanes et yézidies, qui ont été publiés en plus d'une quinzaine de langues à travers le monde.

Références 

Naissance en 1973
Naissance à Marbourg
Journaliste allemande